Humlegården kan hentyde til:
 Humlegården (svensk park)
 Humlegaarden (klinik)